

Персоналії 

Курті () — албанське прізвище. Відомі носії:
 Альбін Курті — прем'єр-міністр Косова
 Тінка Курті — албанська акторка

Топоніми 

 Курті () — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Казерта
 Курті () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер